Holoschyna (ukrainisch ; russisch Goloschina) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna, siehe Holoschyna (Werchowyna)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Holoschyna (Wyschnyzja)